Steinen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Steinen, Schweiz, ort och kommun, Schwyz, Bezirk Schwyz,

Tyskland 

 Steinen, Westerwald – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, 
 Steinen, Lörrach – kommun i Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Freiburg Region,